Markward ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Markward stammt aus dem Althochdeutschen. Er leitet sich ab von marcha = Grenze und wart = Schützer, Behüter und bedeutet daher „Schützer der Grenze“.

Namenstag 
2. Februar, 27. Februar, 6. Mai

Namensträger 
 Markward I. († 1168), Abt des Reichsklosters Fulda
 Markward II. von Bickenbach (vor 1245–nach 1288), Fürstabt des Klosters Fulda
 Markward von Annweiler († 1202), Reichstruchsess 
 Markward von Corvey († 1107), Abt von Corvey und Bischof von Osnabrück
 Markward von Hailfingen (1245–nach 1284), württembergischer Ritter und Dienstmann
 Markward von Hildesheim († 880), Bischof von Hildesheim 
 Markward von Jesowe († 1335), Bischof von Ratzeburg
 Markward von Prüm († 853), Abt von St. Hubert und Prüm

Marquard 
 Marquard von Salzbach (12.–13. Jh.), Deutschordensritter 
 Marquard (Wilten) († 1142), erster Abt des Stiftes Wilten
 Marquard Kruse von Sande († vor 1267), Ritter und Würzburger Bürger, Truchsess des Würzburger Bischofs
 Marquard I. von Hagel († 1324), Fürstbischof von Eichstätt von 1322 bis 1324
 Marquard I. von Randeck (um 1300–1381), ab 1348 Bischof von Augsburg und  ab 1365 Patriarch von Aquileja
 Marquard von Lindau (auch: Marcus von Lindau; † 1392), deutscher franziskanischer theologischer Schriftsteller
 Marquard von Randegg († 1406), 1398 Bischof von Minden und 1398 bis 1406 Bischof von Konstanz
 Marquard von Dame (vor 1352–1418), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Marquard von dem Kyle († 1428), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Marquard II. vom Berg (1528–1591), Bischof von Augsburg

 Marquard Bohm (1941–2006), deutscher Schauspieler
 Marquard Freher (1565–1614), deutscher Jurist, Historiker, Publizist, Diplomat und Staatsmann
 Marquard Gude (1635–1689), deutscher Klassischer Philologe und Bibliothekar
 Marquard von Hattstein (1529–1581), von 1560 bis 1581 Bischof von Speyer
 Marquard Herrgott (1694–1762), Benediktinermönch, Diplomat und Historiker
 Marquard Ludwig von Printzen (1675–1725), königlich-preußischer Diplomat und Oberhofmarschall
 Marquard Rudolf von Rodt (1644–1704), von 1689 bis 1704 Fürstbischof von Konstanz
 Marquard II. Schenk von Castell (1605–1685), Fürstbischof von Eichstätt
 Marquard Sebastian Schenk von Stauffenberg (1644–1693), Fürstbischof von Bamberg
 Marquard Slevogt (1909–1980), deutscher Eishockeyspieler
 Marquard Wocher (1760–1830) war ein deutsch-schweizerischer Maler, Radierer und Aquatinta-Stecher

Markwart 
 Markwart III. von Eppenstein († vor 1000),  Markgraf der Mark an der Mur
 Markwart IV. von Eppenstein (1010/20–1076), Herzog von Kärnten
 Markwart VII. von Grünenberg (vor 1330–1376), Abt von Einsiedeln
 Markwart Herzog (* 1958), deutscher Religionsphilosoph und Sporthistoriker
 Markwart Michler (1923–2001), deutscher Medizinhistoriker
 Markwart Müller-Elmau (* 1937), deutscher Schauspieler und Regisseur

 Markwart Schmidt (1937–1980), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch 
 Marquardt
 Markwardt

Nachweise 

Personenname